Thug Brothers — совместный студийный альбом Layzie Bone и Young Noble и участников групп Bone Thugs-n-Harmony и Outlawz без гостей на альбоме. Диск вышел 7 февраля 2006 года на лейбле Real Talk Entertainment с дистрибуцией Koch Records, как версия с цензурой так и без.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Young Noble
Хип-хоп-альбомы
Гангста-рэп-альбомы США